Новак Ђоковић је освојио турнир. У финалу је победио Мардија Фиша резултатом 6:2, 5:7, 6:3.

Носиоци 

  Роџер Федерер (полуфинале)
  Рафаел Надал (полуфинале)
  Новак Ђоковић (победник)
  Николај Давиденко (треће коло)
  Давид Ферер (треће коло)
  Енди Родик (друго коло)
  Давид Налбандијан (четвртфинале)
  Ришар Гаске (четврто коло)
  Џејмс Блејк (четвртфинале)
  Томаш Бердих (друго коло)
  Енди Мари (четврто коло)
  Фернандо Гонзалез (друго коло)
  Михаил Јужни (треће коло)
  Пол-Анри Матје (треће коло)
  Томи Робредо (треће коло)
  Гиљермо Кањас ''(четврто коло)

<li> Жо-Вилфрид Цонга (четврто коло)
<li> Маркос Багдатис (треће коло)
<li> Карлос Моја (треће коло)
<li> Иво Карловић (треће коло)
<li> Хуан Монако  (треће коло)
<li> Хуан Карлос Фереро (четврто коло)
<li> Иван Љубичић (четврто коло)
<li> Лејтон Хјуит (четврто коло)
<li> Николас Алмагро (друго коло)
<li> Јарко Нијеминен (друго коло)
<li> Филип Колшрајбер (треће коло)
<li> Хуан Игнасио Чела (треће коло)
<li> Радек Штјепанек (треће коло)
<li> Фернандо Вердаско (треће коло)
<li> Игор Андрејев (друго коло)
<li> Фелисијано Лопез ''(друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Индијан Велса 2008.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно